Interstate 88 bezeichnet:

 Interstate 88 (West), ein Interstate Highway im Bundesstaat Illinois
 Interstate 88 (Ost), ein Interstate Highway im Bundesstaat New York